Un canal est, dans le langage courant, un conduit, à ciel ouvert ou non, où circule de l'eau. Le mot prend un sens spécifique dans divers contextes.

Sciences et techniques

Géographie 
 Canal, un terme de limnologie ;
 canal, voie navigable artificielle permettant la circulation dans un réseau fluvial ;
 canal, bras de mer ;
 canal d'irrigation, voie servant à amener de l'eau dans une culture.

Biologie 
 Un canal est une protéine membranaire capable de transporter des métabolites.
 En anatomie, un canal est un conduit de l'organisme autre que les artères ou les veines :
 le canal cystique  ;
 le canal hépatique ;
 le canal lacrymonasal ;
 le canal médullaire.

Sciences de l'information et de la communication 
 Canal, gamme de fréquences (en télédiffusion et en radiodiffusion) assignée par une autorité gouvernementale pour l'exploitation d'une station.
 Canal de communication duplex, moyen de transporter l'information dans les deux sens (bidirectionnel).
 Canal de communication, modèle mathématique représentant un support de transmission d'une certaine quantité d'information depuis une source émettrice vers un destinataire récepteur (théorie de l'information).

Culture et société

Entreprises 
 Canal, bouquet de télévision par satellite (anciennement connu sous le nom Canalsat).
 Canal, société canadienne propriétaire de Canal Savoir.
 Canal, atelier d'architecture.
 Canal Académie, webradio liée à l'Institut de France.
 Canal+, chaîne de télévision française à péage.

Patronyme 

 Canal ou da Canal, famille patricienne de Venise ;
 André Canal (1915-?), dit Le Monocle, dirigeant de l'Organisation de l'armée secrète
 Carlos Canal (2001-), coureur cycliste espagnol ;
 Claire Canal  (1985-), joueuse française de rugby à XV ;
 David Canal (1978-), athlète espagnol, évoluant sur 400 m ;
 Éric Canal-Forgues, professeur de droit international public et économique ;
 Esteban Canal (1896-1981), joueur d'échecs péruvien ;
 Fabien Canal (1989-), coureur cycliste français ;
 Giovanni Antonio Canal (1697-1768), dit Canaletto, peintre vénitien ;
 Joseph Canal (1866-1965), haut fonctionnaire français du corps préfectoral ;
 Joseph Canal (1937-2018), général (2S) français ;
 Louis-Auguste Boisrond-Canal (1847-1940), surnommé Boisrond-Canal jeune, homme politique et président du Comité d'Ordre public d'Haïti ;
 Marguerite Canal (1890-1978), compositrice et pianiste française ;
 Pierre Théoma Boisrond-Canal (1832-1905), homme politique haïtien ;
 Richard Canal (1953-), écrivain de science-fiction.

Toponyme

Localité 
 Canal, village italien du Piémont ;
 Canal, station de métro de Madrid, en Espagne ;

Hydronyme 
 canal de Berry, réalisé entre 1808 et 1840, utilisé jusqu'en 1945 puis déclassé et aliéné en 1955 ;
 canal du Midi, canal français qui relie la Garonne à la mer Méditerranée ;
 canal du Rhône au Rhin, canal français qui relie la Saône, affluent navigable du Rhône, au Rhin.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme hispanique

ar:قناة (توضيح)